Соревнования по теннису в парном разряде среди мужчин на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.

Общая информация 
Несмотря на то, что две индийские пары возглавляли посев, ни одна из них не смогла добраться до финального матча.

Титул разыграли дуэты из Австралии и Англии — дуэт Петера Лучака с Полом Хенли оказывается сильнее и приносит своей стране очередное «золото» соревнований. Англичане довольствуются «серебром».

«Бронзу» разыграли между собой два индийских дуэта — Паес и Бхупати переиграли в двух сетах своих менее опытных коллег по сборной.

Призёры

Сеянные 

  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Полуфинал, бронзовая медаль)
  Рохан Бопанна /  Сомдев Девварман (Полуфинал)

<li> Росс Хатчинс /  Кен Скупски ''(Финал, серебряная медаль)
<li> Пол Хенли /  Петер Лучак (Титул, золотая медаль)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал четырёх

Ссылки 
 Результаты турнира